Ві́лан або Ве́лан ( від ) — ірландське прізвище. Відомі носії:

 Гленн Вілан (;  1984) — ірландський футболіст, півзахисник.
 Дейв Вілан (;  1936) — бізнесмен та власник футбольного клубу «Віган Атлетік», у минулому — професійний футболіст.
 Джемма Вілан (;  1981) — британська акторка та комік.
 Ліам Вілан (, уроджений — Вільям Огастін Вілан, ; 1935—1958) — ірландський футболіст, нападник.
 Майкл Велан (;  1950) — американський художник-ілюстратор в жанрі фантастики.
 Ніккі Вілан (;  1981) — австралійська актриса та модель.
 Пол Вілан (;  1970) — громадянин США, колишній морський піхотинець, засуджений в Росії у 2020 році за звинуваченням у шпигунстві.
 Ронні Велан (;  1961) — ірландський футболіст, півзахисник.
 Тім Вілан (; 1893—1957) — американський кінорежисер, сценарист, продюсер тa актор.

Див. також 
 Веланн

Ірландські прізвища